Керасово може да се отнася за няколко села в Република Гърция:

 Керасово, село в дем Погони;
 Агия Параскеви, село в дем Коница, Гърция със старо име Керасово;
 Керасохори, село в дем Аграфа, Гърция със старо име Керасово;
 Ано Керасово, т.е. Горно Керасово в дем Агринио, област Етолоакарнания, историческа Мала Влахия;
 Като Керасово, т.е. Долно Керасово в дем Агринио, област Етолоакарнания, историческа Мала Влахия.